La Royal Farms Arena (auparavant Baltimore Arena, Baltimore Civic Center et  Mariner Arena) est une salle omnisports située à Baltimore dans le Maryland. Sa capacité est de  pour les matchs de hockey sur glace et  pour les concerts.

Histoire

Événements 
 NBA All-Star Game 1969, 
 Disney on Parade février 1970

 No Mercy (2003), 
 WWE Backlash, 
 WWE Extreme Rules, 
 WWE Raw du 
 WWE TLC, 
 WWE Raw, 
 WWE Payback, 
 AEW Full Gear, 
 WWE SmackDown,

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 NBA All-Star Game 1969

Liens externes 
  Site officiel de la  Mariner Arena
  La  Mariner Arena sur Hockey.ballparks.com

Équipement sportif achevé en 1962
Stade multifonction aux États-Unis
Salle de basket-ball dans le Maryland
Aréna de la NBA
Patinoire de hockey dans le Maryland
Aréna de l'Association mondiale de hockey
Stade de crosse au Maryland
Stade de soccer dans le Maryland
Sport à Baltimore
Wizards de Washington
Skipjacks de Baltimore
Clippers de Baltimore
Salle de concert aux États-Unis